Roger Åkerström, švedski hokejist, * 5. april 1967, Överkalix, Švedska.

Åkerström je v švedski ligi igral za kluba Luleå HF in Västerås IK. S klubom Luleå HF, za katerega je odigral devetnajst sezon, je v sezoni 1995/96 osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Skupno je v švedski ligi odigral rekordnih 911 prvenstvenih tekem. Leta 1988 je bil kot 170. izbran na NHL naboru s strani kluba Vancouver Canucks, kljub temu pa v ligi NHL ni nikoli zaigral. V sezoni 2005/06 je bi član kluba HC Bolzano v italijanski ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1993, kjer je bil dobitnik srebrne medalje, sam pa je dosegel po en gol in podajo na osmih tekmah.

Pregled kariere 

|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 8
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 21
| 0
| 2
| 2
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 87
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 34
| 4
| 3
| 7
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 37
| 6
| 12
| 18
|
| 32
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 36
| 5
| 9
| 14
|
| 46
|
| 5
| 1
| 4
| 5
|
| 2
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 37
| 2
| 10
| 12
|
| 38
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 39
| 3
| 9
| 12
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 92/93
|
| 37
| 13
| 13
| 26
|
| 36
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| -4
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 93/94
|
| 36
| 5
| 4
| 9
|
| 37
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 39
| 5
| 16
| 21
|
| 38
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 12
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 38
| 5
| 4
| 9
|
| 24
|
| 13
| 3
| 4
| 7
|
| 12
|-
| Luleå HF
| Evropska liga
| 96/97
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 49
| 10
| 9
| 19
|
| 58
|
| 10
| 4
| 1
| 5
|
| 4
|-
| Luleå HF
| Evropska liga
| 97/98
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 43
| 3
| 11
| 14
| +4
| 34
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -5
| 0
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 47
| 2
| 11
| 13
| -3
| 28
|
| 9
| 1
| 2
| 3
| -2
| 4
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 47
| 4
| 9
| 13
| -5
| 24
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| -2
| 12
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 47
| 6
| 13
| 19
| -1
| 28
|
| 12
| 4
| 3
| 7
| +3
| 6
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 01/02
|
| 41
| 1
| 9
| 10
| +4
| 63
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| +1
| 6
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 02/03
|
| 44
| 5
| 12
| 17
| -5
| 96
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 03/04
|
| 38
| 6
| 2
| 8
| -8
| 20
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| +1
| 2
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 04/05
|
| 37
| 6
| 2
| 8
| -2
| 57
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -4
| 4
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 05/06
|
| 36
| 5
| 13
| 18
|
| 52
|
| 6
| 0
| 5
| 5
|
| 16
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 06/07
|
| 47
| 2
| 9
| 11
| +7
| 42
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 863
| bgcolor="#7FFF00" | 100
| bgcolor="#7FFF00" | 184
| bgcolor="#7FFF00" | 284
| bgcolor="#7FFF00" | -13
| bgcolor="#7FFF00" | 853
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 113
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | -8
| bgcolor="#7FFF00" | 104
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Izbrani na naboru lige NHL leta 1988
Izbrani na naboru lige NHL (Vancouver Canucks)
Hokejisti Luleå HF
Hokejisti Västerås IK
Hokejisti HC Bolzano